Il singolare del torneo di tennis Timișoara Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Pablo Santos 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (Campione)
 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Adrian Ungur (primo turno)

 Victor Crivoi (quarti di finale)
 David Guez (semifinali)
 Michal Navrátil (primo turno)
 Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2006